Бертельман или Бертельманн (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бертельман, Томас (род. 1945) — шведский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России.
 Бертельманн, Фолькер (более известен как Хаушка; род. 1966) — немецкий музыкант, пианист-экспериментатор. 
 Бертельман, Фред (1925—2014) — немецкий актёр и певец.